

Događaji 
 Bitka kod Kunakse

Rođenja

Smrti